Algodres (Figueira de Castelo Rodrigo), een plaats in de Portugese gemeente Figueira de Castelo Rodrigo
 Algodres (Fornos de Algodres), een plaats in de Portugese gemeente Fornos de Algodres